Шифман — фамилия еврейского происхождения:

 Шифман, Александр Иосифович (1907—1993) — российский литературовед.
 Шифман, Арнольд (1882—1967) — польский режиссёр, театральный деятель.
 Шифман, Зиновий Борисович (1951) — учёный-экономист, специалист пищевой промышленности.
 Шифман, Израиль Абрамович (1903—1930) — шахматный композитор.
 Шифман, Илья Шолеймович (1930—1990) — историк и лингвист-семитолог, исследователь древней Финикии.
 Шифман, Михаил Аркадьевич — советский учёный-физик.
 Шифман, Моисей Львович (1888—1959) — советский ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор МГУ.